Détectives peut faire référence à :

 Détectives, la série télévisée française ;
 Détectives privés ;
 Super détectives !, série australienne pour la jeunesse ;

Voir aussi